Министерство окружающей среды () отвечало за вопросы окружающей среды и строительство в Швеции. Министерство также несло общую ответственность за координацию работы правительства по устойчивому развитию.

Упразднено в 2022 году. Функции переданы в созданное Министерство по делам климата и промышленности Швеции.

Офис министерства располагался в центре Стокгольма.

История 
Министерство было основано в 1987 году, как Министерство Окружающей среды и Энергетики. Изначально вопросами окружающей среды занималось Министерство сельского хозяйства, a вопросами энергетики Министерство предпринимательства.

В 1990 году было переименовано в Министерство охраны окружающей среды.

 в 1991 переименовано в Министерство экологии и природных ресурсов
 2004 Министерство устойчивого развития
 2007 Министерство охраны окружающей среды

Организационная структура 

Министерство возглавляет министр по делам окружающей среды, который назначается премьер-министром.

Отделы 
 Отдел по качеству окружающей среды
 Отдел по природным ресурсам
 Отдел экологического менеджмента
 Отдел по устойчивому развитию
 Отдел по административным вопросам
 Отдел по международным делам
 Отдел административных служб
 Информационное бюро

Агентства 
 Национальный совет по жилищному вопросу, строительству и городскому планированию *Национальная организация помощи владельцам частных домов
 Шведский исследовательский совет по вопросам окружающей среды, сельскохозяйственных наук и пространственного планирования
 Национальное агентство по химическим веществам
 Шведский Фонд ядерных отходов
 Шведский геотехнический институт
 Шведская инспекция атомной энергетики
 Шведский национальный трибунал водоснабжения и канализации
 Шведский метеорологический и гидрологический институт

Ссылки 
 Официальный сайт 

Швец
Окружающей среды